Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel EuroCard Ladies German Open) van 2001 vond plaats van 7 tot en met 13 mei 2001 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 32e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Conchita Martínez was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Jennifer Capriati.

De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati in drie sets. Mauresmo wist voor het eerst in haar loop­baan het German Open op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 175.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was het dertiende reekshoofd – zij bereikte de halve finale, waar zij tijdens de derde set de handdoek in de ring moest gooien. Haar landgenote Kim Clijsters, als tiende geplaatst, strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Miriam Oremans had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Conchita Martínez en Arantxa Sánchez Vicario hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Martínez speelde samen met Jelena Dokić – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor Cara Black en Jelena Lichovtseva. Sánchez Vicario en Martina Navrátilová waren als zevende geplaatst – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de kwartfinale. Daarin 
werden zij uitge­scha­keld door Karina Habšudová en Olena Tatarkova.

Het als vierde geplaatste duo Els Callens en Meghann Shaughnessy won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Cara Black en Jelena Lichovtseva in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Belgische Callens had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse Shaughnessy één.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met de Amerikaanse Nicole Arendt, met wie zij het vijfde reekshoofd vormde – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Seda Noorlander en Giulia Casoni uit Italië konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Berlijn 2001
Berlijn